Arner steht für:
 Banca Arner, Schweizer Privatbank

Arner bzw. Arnér ist der Familienname folgender Personen:
 David Arner (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker, Hochschullehrer und Komponist
 Gotthard Arnér (1913–2002), schwedischer Organist und Musikpädagoge
 Sivar Arnér (1909–1997), schwedischer Schriftsteller, Hörspielautor und Dramatiker